Тео́рия Мо́рса — математическая теория, разработанная в 1920-е — 1930-е годы Марстоном Морсом, связывающая алгебро-топологические свойства многообразий и поведение гладких функций на нём в критических точках.

Одно из исторически первых применений методов дифференциальной топологии в анализе. Морс называл теорию «вариационным исчислением в целом» (), при этом начиная 1960-х годов с обобщением результатов на бесконечномерные многообразия теория Морса стала считаться подразделом глобального анализа — анализа на многообразиях. В свою очередь, в работах Рауля Ботта второй половины 1950-х годов методы теории Морса применены к чисто топологическим задачам, и полученные результаты (прежде всего, ) во многом послужили фундаментом для самостоятельного раздела математики — K-теории.

Выделяются три основных последовательно развившихся направления теории Морса: классическая теория критических точек на гладком многообразии, теория Морса для геодезических на римановом многообразии, явившаяся применением построений классической теории, и теория Морса на , естественно продолжающая теорию геодезических и являющаяся непосредственным обобщением классической теории.

Теория критических точек на гладком многообразии 
Ключевой результат теории критических точек на гладком многообразии — лемма Морса, описывающая поведение вещественной функции на многообразии  в невырожденной критической точке : согласно лемме, существует карта  для окрестности , такая что  для всех  и на всей  имеет место:
 .
(Здесь  — индекс  в точке .) Обобщение леммы на гильбертовы пространства — .

Другой важный результат связан с применением перестройки Морса: если множество  компактно, не пересекается с краем многообразия  и содержит ровно одну критическую точку, имеющую индекс Морса , то  диффеоморфно многообразию, полученному из  приклеиванием ручки индекса .

Каждой функции Морса  на гладком многообразии  без края (такой, что все множества  компактны) отвечает гомотопически эквивалентный многообразию  CW-комплекс, клетки которого находятся во взаимно-однозначном соответствии с критическими точками функции , причём размерность клетки равна индексу Морса соответствующей критической точки. Важные следствия этого результата — неравенства Морса. Также данный результат предоставляет мощный инструмент для изучения топологии многообразий, причём важны не только индексы, но и количество критических точек. Например, если на замкнутом многообразии задана функция Морса , имеющая в точности  критических точек (индексы которых неизвестны), то:
 случай  невозможен согласно неравенствам Морса;
 в случае : теорема Риба о сфере утверждает, что  гомеоморфно (но, вообще говоря, не диффеоморфно) сфере ;
 случай  возможен только в некоторых малых размерностях, при этом  гомеоморфно многообразию Илса — Кёйпера.

Примечания

Литература 
 
 В. А. Шарафутдинов. Лекции. Глава 3: Основы теории Морса